Војводство Поткарпатје (пољ. województwo podkarpackie) је једно од 16 пољских војводства. Његов највећи административни центар и главни град је Жешов.

Основано је 1. јануара 1999. године од претходних војводстава - Жешов, Пшемисл, Кросно и (делимично) Тарнов и Тарнобжег, у складу са административним подјелама усвојених 1998. године. Током међуратног периода (1918—1939), Поткарпатско војводство је припадало мање развијеној, руралној, "Пољској Б". Да би се побољшала локална економија, влада Друге пољске републике започела је средином тридесетих година, програм индустријализације, познатог као Централни индустријски округ. Програм је створио неколико великих фабрика наоружања, укључујући ПЗЛ Мјелец, ПЗЛ Жешов, Хута Сталова Вола и фабрике у другим градовима Поткарпатског војводства као што су Дембица, Нова Демба, Санок, Тарнобжег и Нова Сажина.

Граничи се са Малопољским војводством на западу, Светокришким војводством на сјеверозападу, Лублинским војводством на сјеверу а такође и са Украјином на истоку и Словачком на југу. Заузима површину од 17 845,76 km² и има 2 126 824 становника (2016. године). Сјеверозападни дио војводства је је претежно раван док су остали дијелови претежно брдовити. Једно је од најшумовитијих пољских војводства (35,9% укупне површине), и унутар својих граница има два национална парка, Биешчади и Магура.

Демографија 
У Поткарпатском војводству постоји 51 град, укључујући и 4 града са правима повјата. Градови су поређани према броју становника, на основу података Централног завода за статистику (30. јун 2014). Стопа урбанизације је најнижа у Пољској а износи 41,4% (2014).

Подаци о градовима Поткарпатског војводства на дан 31.12.2014.

Спољашње везе 

 Поткарпатје - Фото галерија 
 Поткарпатски туристички портал - -{ePodkarpacie.com}- 

поткарпатско